Лужники — найбільший спортивно-розважальний комплекс Росії і один з найбільших у світі.
 Лужники — стадіон, центральна частина Олімпійського комплексу «Лужники»
 Лужники — друге після стадіону спорудження Олімпійського комплексу «Лужники», критий універсальний багатофункціональний майданчик із залом для глядачів.
 Лужники — речовий ринок (ярмарок) у Москві в Лужниках.
 Лужники — вулиця в районі Хамовники центрального адміністративного округу Москви.
 Лужники — село Московської області.
 Лужники — застарілий термін, що позначав заливні луки в закрутах річок, серед калюж і невеликих озер сезонного походження, що утворюються в результаті повені.